Prestes Maia
Ou ainda:
 Avenida Prestes Maia
 Edifício Prestes Maia
 Galeria Prestes Maia

Desambiguação